Shoklender puede referirse a:

 Caso Schoklender, doble parricidio perpetrado por los hermanos Sergio y Pablo Schoklender en Buenos Aires en mayo de 1981, que no debe confundirse con la polémica de 2011.
 Sergio Schoklender, abogado y empresario argentino, famoso por su parricidio.
 Escándalo Schoklender también conocido como «Escándalo Meldorek» y como «Caso Schoklender» (al igual que el de 1981), que tomó estado público a finales de mayo de 2011, cuando los hermanos Schoklender y otras personas fueron investigadas en relación  al supuesto desvío de fondos públicos.